Mgr steht für:
 Monseigneur, Titel und Anrede hoher Geistlicher, Adliger und hochgestellter Personen in Frankreich 

Mgr. steht für:
 Magister, akademischer Grad auf Master-Ebene in Tschechien und der Slowakei, siehe Magister #Tschechien und Slowakei
 Manager
 Mariengroschen, Münzen als Zahlungsmittel, im niedersächsisch-westfälischen Raum vom 16. bis zum 19. Jahrhundert geprägte Groschen, die nach einer Mariendarstellung benannt wurden
 Monsignore, Anrede für einen Priester der römisch-katholischen Kirche, dem ein päpstlicher Ehrentitel verliehen wurde

MGR steht für:
 Marke von Morin et Cie., französischer Hersteller von Automobilen
 Moultrie Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Moultrie (Georgia), Colquitt County, Georgia

mgr steht für:
 Magister, akademischer Grad auf Master-Ebene in Polen, siehe Magister #Polen
 Mambwe-Lungu (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

Abkürzung